

Fumetti 
 Ossian – serie a fumetti pubblicata dalla Star Comics

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Ossian – città della Contea di Wells, Indiana
 Ossian – città della Contea di Winneshiek, Iowa
 Ossian – città della Contea di Livingston, New York

Letteratura 
 Ossian – bardo leggendario dell'antica Irlanda
 Canti di Ossian – opera preromantica scritta da James Macpherson

Musica 
 Ossian – gruppo Heavy metal ungherese
 Ossian – gruppo di folk celtico scozzese
 Ossian – album degli Ossian scozzesi del 1977

Pittura 
 Il sogno di Ossian – dipinto di Jean-Auguste-Dominique Ingres realizzato nel 1813